Sobernheim steht für:
 Bad Sobernheim, eine Stadt im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz (Deutschland)
 die Verbandsgemeinde Bad Sobernheim im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz

Sobernheim ist der Familienname folgender Personen:
 Curt Sobernheim (1871–1940), deutsch-jüdischer Bankier
 Georg Sobernheim (1865–1963), deutscher Medizinforscher und Bakteriologe
 Joseph Friedrich Sobernheim (1804–1846, Pseud.: J. F. Bernso), deutscher Mediziner, Journalist und Schriftsteller 
 Moritz Sobernheim (1872–1933), Professor und Altertumsforscher
 Otto Gereon von Gutmann zu Sobernheim (1571/72–1683), Weihbischof in Köln
 Walter Sobernheim (1869–1945), Kommerzienrat, Generaldirektor der Schultheiß-Patzenhofer Brauerei AG Berlin und langjähriger Vorsitzender des Schutzverbandes der Brauereien